Miguel Ángel Rodríguez Bajón (Valladolid, 1964), polític espanyol.
 OSSA Mick Andrews Replica, model de motocicleta aparegut el 1972.